Tral může mít následující významy:
 vlečná síť
 Minolovný tral – paraván tažený na laně a určený pro minolovné účely
 Tral (Kašmír) – město v Kašmíru

Rozcestníky - 4 znaky